Khadija (en ) est un prénom féminin porté notamment par les personnalités suivantes : 
 Khadija al-Salami (née en 1966), réalisatrice, diplomate, écrivaine yéménite ;
Khadija Arib (née en 1960), femme politique néerlandaise d'origine marocaine ;
Khadija Benguenna (née en 1965), journaliste algérienne de la chaîne d'information arabe Al Jazeera ;
 Khadija bint Khuwaylid, première épouse du prophète de l'islam Mahomet ;
 Khadija du Maroc (née le ), fille du roi du Maroc, Mohammed VI, et de son épouse la princesse Lalla Salma ;
 Khadija Ismayilova (née en 1976), journaliste d'investigation et chroniqueuse radio azerbaïdjanaise ;
Khadija Jamal (1935-2018), actrice marocaine ;
 Khadija Ryadi (née en 1960), militante marocaine des droits de l'homme, ancienne présidente de l'Association marocaine des droits humains (AMHD) ;
 Khadijah Rushdan (née en 1988), joueuse américaine de basket-ball ;
Khadija Zamouri (née en 1967), femme politique belge flamande.
Khadija Er-Rmichi (née en 1989), footballeuse internationale marocaine

Prénom féminin
Homonymie